Raev ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Raev (* 1955), deutsche Kunsthistorikerin
 Nikolaj Raev (* 1971), bulgarischer Leichtathlet 
 Palladi Raev, Exarch der Georgischen Orthodoxen Apostelkirche